La saison 2008 du Championnat de Thaïlande de football est la  du championnat de première division en Thaïlande. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de Division One, la deuxième division thaïlandaise. 

C'est le club de Provincial Electrical Authority qui remporte le championnat après avoir terminé en tête du classement, avec deux points d'avance sur le tenant du titre, Chonburi FC et six sur BEC Tero Sasana. C'est le tout premier titre de champion de Thaïlande de l'histoire du club.
 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour la prochaine Ligue des champions de l'AFC. Cependant, à partir de la prochaine édition, il doit disputer un tour préliminaire, où, en cas d'échec, il est reversé en Coupe de l'AFC, rejoignant ainsi son dauphin.

Clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2008
Thaïlande
2008 en Thaïlande